Чемпионат Нидерландов по футболу 1986—1987 является 31 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 9 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал ПСВ. Всего было сыграно 306 игр и забито 917 голов (в среднем 2,99 голов за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» выиграл Кубок обладателей кубков и автоматически квалифицировался в данный турнир как победитель. Так же «Аякс» стал обладателем Кубка Нидерландов 1986—1987, поэтому «ФК Ден Хааг» квалифицировался в Кубок обладателей кубков как финалист.

Плей-офф кубка УЕФА

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1986/1987
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1986 году
Спорт в Нидерландах в 1987 году